Erich Peter Adolf Huvendiek (* 10. März 1910 in Aachen; † 29. Januar 1986 in Oberhausen) war ein deutscher Studienkomponist. Von Beruf war er Ingenieur im Maschinenbau.
Seine schachkompositorischen Studien publizierte er unter dem Pseudonym Hufendiek.

Schachkomposition 
Seit 1934 veröffentlichte Hufendiek mehr als 100 Studien und gehörte zu den produktivsten deutschen Studienkomponisten des vergangenen Jahrhunderts. Mit einer Ausnahme veröffentlichte er seine Werke in deutschen Zeitschriften, die meisten in Schach-Echo. Dort gab es zunächst keine Jahresturniere, was die geringe Zahl von ihm erzielter Auszeichnungen erklärt.

Lösung:
1. d6–d7! Tf5–d5
2. f6–f7! Lc3–b4
3. Se8–d6 erster Nowotny Kf3–g3
4. Sd6–e4+ Kg3–h3
5. Se4–f2+ Kh3–g3
6. Lb8–d6 zweiter Nowotny. Weiß gewinnt, weil die Umwandlung nicht zu vermeiden ist.

Weblinks 
 Kompositionen von Erich Hufendiek auf dem PDB-Server

Einzelnachweise 

Schachkomponist
Deutscher
Geboren 1910
Gestorben 1986
Mann